Sonnets from the Crimea – przekład Sonetów krymskich Adama Mickiewicza dokonany przez Ednę Worthley Underwood, wydany w San Francisco w 1917 nakładem oficyny Paul Elder and Company. 

Across sea-meadows measureless I go,
My wagon sinking under grass so tall
The flowery petals in foam on me fall,
And blossom-isles float by I do not know.
No pathway can the deepening twilight show;
I seek the beckoning stars which sailors call,
And watch the clouds. What lies there brightening all?
The Dneister's, the steppe-ocean's evening glow!

The silence! I can hear far flight of cranes--
So far the eyes of eagle could not reach--
And bees and blossoms speaking each to each;
The serpent slipping adown grassy lanes;
From my far home if word could come to me!--
Yet none will come. On, o'er the meadow-sea!
(The Ackerman Steppe)

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Cykle sonetów
Przekłady Edny Worthley Underwood